Kaiserbrücke ist der Name mehrerer Brücken.

 Kaiserbrücke (Bremen), 1945 gesprengt, Wiedererrichtung 1952 als Bürgermeister-Smidt-Brücke
 Kaiserbrücke (Frankfurt am Main), geplanter Name beim Baubeginn 1915, Fertigstellung 1926 als Alte Brücke (Frankfurt am Main)
 Kaiserbrücke (Freiburg), siehe Kaiser-Joseph-Straße (Freiburg im Breisgau)
 Kaiserbrücke (Hamburg), eine im Zweiten Weltkrieg zerstörte Eisenbahnbrücke über die Elbe
 Kaiserbrücke (Hannover), 1914 über den Mittellandkanal errichtetes Bauwerk, in den 1990er Jahren abgerissen
 Kaiserbrücke (Mainz)
 Kaiserbrücke (Potsdam), führte die Kaiserstraße über den inzwischen zugeschütteten Stadtkanal (Potsdam)
 Kaiserbrücke (Königsberg), 2005 weitgehend originalgetreu rekonstruiert, heißt jetzt Jubiläumsbrücke
 Kaiserbrücke (Guntramsdorf) in Österreich
 Kaiserbrücke (Sarajevo) 
 Kaiserbrücke (Breslau), heißt seit 1945 Grunwaldbrücke